Ремондо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 8,47 км². Население — 348 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Сеговии